

Geografia

Austria 
 Niederndorf – comune nel distretto di Kufstein (Tirolo)

Germania 
 Niederndorf – ex comune ora frazione di Bad Rodach, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)
 Niederndorf – ex comune ora frazione di Freudenberg, città nel distretto di Arnsberg (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Niederndorf – frazione di Herzogenaurach, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Niederndorf – frazione di Kraftsdorf, comune nel circondario di Greiz (Turingia)
 Niederndorf – frazione di Schönbrunn im Steigerwald, comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)

Pagine correlate 
 Niederdorf – pagina di disambiguazione